Oberon, fiktivni lik, kralj iz komedije San ljetne noći, engleskog pisca Williama Shakespearea.
Oberon (mjesec), Uranov mjesec

 Merle Oberon (1911. – 1979.), filmska glumica
Oberon (opera), opera, napisao Carl Maria von Weber
Oberon (programski jezik), programski jezik za operacijski sustav Oberon
Oberon (operacijski sustav), operacijski sustav razvijen na ciriškom elektrotehničkom fakultetu
Oberon, Novi Južni Wales, grad u Australiji
Oberon, Sjeverna Dakota, gradić u SAD-u
Oberon (glazbeni sastav), glazbeni sastav iz kasnih 1970-ih